Christian 3. har flere betydninger:

 Christian 3. (død 1285) – Greve af Oldenburg ca. 1269–1285
 Christian 3. (1503-1559) – Konge af Danmark og Norge 1534–1559.
 Christian 3. (1674-1735) – Pfalzgreve af Zweibrücken
 Christian 3. Moritz (1680-1694) – Hertug af Sachsen-Merseburg